Friedrich Müller (1749-1825) – poeta, drammaturgo e pittore tedesco
 Friedrich Müller (1834-1898) – linguista, etnologo, bibliotecario e filologo austriaco
 Friedrich Müller – calciatore tedesco